Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1981 — 19-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 26 апреля 1981 года по 2 февраля 1982 года. Трофей во второй раз завоевал суринамский клуб «Трансвааль».

Зональный турнир

Северо- и центральноамериканская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд 

После отказа гондурасского клуба «Марафон» сальвадорский клуб «Атлетико Марте» вышел в финал автоматически.

Карибская зона

Первый раунд 

|}

Результаты остальных матчей неизвестны, согласно RSSSF предположительно пуэрто-риканский Яма Сан Ойл обыграла Saint Thomas College.

Второй раунд 

Результаты остальных матчей неизвестны, согласно RSSSF предположительно суринамский «Трансвааль» обыграл земляков из клуба «Робингуд».

Третий раунд

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

1981
1981 год в футболе
1982 год в футболе